Burges ist der Familienname folgender Personen:

 Dempsey Burges (1751–1800), US-amerikanischer Politiker
 Klaus Burges (* 1947), deutscher Radrennfahrer 
 Michael Burges (* 1954), deutscher Maler
 Tristam Burges (1770–1853), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Burgess